Groß Marzehns (lett. «Marzehns grande») – frazione del comune tedesco di Rabenstein/Fläming
 Klein Marzehns (lett. «Marzehns piccola») – frazione del comune tedesco di Rabenstein/Fläming